Пескарёв — фамилия; имеет женскую форму Пескарёва. Известные носители:
 Пескарёв, Виктор Анатольевич (1931—2000) — инженер-конструктор, специалист в области создания ядерных боеприпасов.
 Пескарёв, Георгий Сергеевич (1896—1939) — советский партийный деятель, участник Гражданской войны.

См. также 
 Пискарёв